Гавриил Максимович Марков (также — Архангельский; , дер. Аристово, Калужский уезд — 1923, Москва) — юрист, приват-доцент Томского университета; эсер, гласный Томской городской думы, делегат Всероссийского учредительного собрания от Томского округа. После Гражданской войны работал научным сотрудником в Москве.

Биография 
Гавриил Марков родился  года в деревне Аристово (Калужский уезд) в семье крестьянина Максима Маркова и его жены Агриппины Сергеевой. Гавриил учился в Курском землемерном училище, которое окончил, получив звание частного землемера — в феврале 1904 года был определен на службу в межевую канцелярию, в Костромскую губернию на должность младшего землемерного помощника. Затем, в мае 1905 года, он успешно сдал экзамены и получил аттестат зрелости в Костромской гимназии.

24 апреля 1906 года Марков был переведен для работы в Томскую губернскую чертежную, а в середине ноября он был назначен уездным землемером Томской губернии. 8 декабря того же года он получил назначение на службу в Кабинет Его Императорского Величества — на должность топографа; его работа заключалась в составлении отводных записей по Алтайскому горному округу. В июне следующего года был вновь назначен уездным землемером в Томской губернии. 21 февраля 1908 года получил чин коллежского регистратора (за выслугу лет). В тот период он состоял в партии социалистов-революционеров (ПСР); с 1908 года находился под полицейским надзором.

25 августа 1909 года Гавриил Марков стал студентом юридического факультета Императорского Томского университета. 28 мая 1913 года он сдал экзамен и получил диплом второй степени, дававший право на получение диплома первой степени. После получения высшего образования, 9 сентября 1913 года, он стал ассистентом на юридическом факультете Томского университета; уже во время Первой мировой войны, 29 апреля 1915, он стал исправляющим должность (и.д.) старшего ассистента, а впоследствии — и приват-доцентом.

После Февральской революции, в 1917 году, Маркова избрали депутатом (гласным) Томской городской думы (по списку эсеров); в том же году он стал делегатом Томского городского народного собрания, в котором он вошёл в состав земельно-арендной комиссии (стал «служащим городской управы»). Также являлся председателем Томского губернского земского собрания. От ПСР, в которой после Всесибирской областной конференции эсеров он вошёл в состав центрального областного комитета, Марков был избран членом Всероссийского учредительного собрания, став делегатом от второго Томского округа: являлся участником заседания, состоявшегося 5 января 1918 года. Проживал в этот период в Томске по улице Преображенской (сегодня — улица Дзержинского). В октябре 1918 года сложил с себя обязанности председателя Томского земского собрания — в пользу инженера Виктора Мраморнова (1879—1919). После Гражданской войны Марков переехал в Москву, где работал научным сотрудником; скончался в 1923 году.

Работы 
 Доклад «по земельному вопросу», 1917.

Семья 
Гавриил Марков был женат на Мелании Васильевне Белоконь; в семье родилась дочь Лидия Гавриловна Маркова (1912—1986), выпускница Томского государственного университета, доктор биологических наук, являвшаяся доцентом кафедры генетики и женой генетика, профессора Виктора Ревердатто.

Примечания

Литература 
 Голос свободы (Известия Томской губернии). Томск, 1917, 28 сентября — Электронный ресурс: vital.lib.tsu.ru.
 Сибирская жизнь (Томск). 1917. 22 октября;
 Ревердатто Виктор Владимирович // Профессора Томского университета: Биографический словарь / С. Ф. Фоминых, С. А. Некрылов, Л. Л. Берцун, А. В. Литвинов. Т. 2. Томск, 1998;
 Некрылов С. А. Профессорско-преподавательский корпус императорского Томского университета (1888 — февраль 1917 гг.). Дис… канд. ист. наук. Томск, 1999;
 Помозов, Олег Алексеевич. День освобождения Сибири / О. А. Помозов. — Томск : Красное знамя, 2014. — 596, [2] с. : ил. ; 25 см.

Архивные источники 
 ГА РФ. Ф. 102 — Департамент полиции Министерства внутренних дел, ОО, 1908, д. 9, ч. 66
 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 102. Оп. 4. Д. 1528;

Ссылки 
 

Преподаватели Томского государственного университета
Юристы Российской империи
Юристы СССР
Юристы XX века
Эсеры